Randegg ist Ortsname von
Randegg, Marktgemeinde in Österreich
Randegg (Gottmadingen), Ortsteil von Gottmadingen in Baden-Württemberg, Deutschland

Randegg ist der Familienname folgender Personen:
 Burkhard II. von Randegg, Bischof von Konstanz
 Marquard von Randegg († 1406), von 1398 bis 1406 Bischof von Konstanz

Siehe auch:
Randegger
Randeck